Тузантан има више значења:

 Општина Тузантан (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тузантан (Тузантан, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику